Янушевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Янушевка — деревня в Мядельском районе Минской области.

Казахстан 
 Янушевка — село в Костанайском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.

Россия 
 Янушевка — прежнее название села Первомайское в Ипатовском районе Ставропольского края.

Украина 
 Янушевка — до 1946 г. название села Теньковка в Пулинском районе Житомирской области.
Янушевка — до 1946 г. название села Ивановка в Славутском районе Хмельницкой области.